Державний гімн Республіки Карелія був затверджений законом 6 квітня 1993 року. Музика гімну була створена композитором Олександром Белобородовим і здебільшого повторює мелодію фінської традиційної пісні «Karjalan kunnailla». Текст пісні російською написав Армас Мішин з Іваном Костіним, фінською — сам Мішин, а карельською — Олександр Волков. З грудня 2001 року офіційним варіантом є лише російський.

Текст

Примітки

Посилання 

 Російська вокальна версія з урядової сторінки та сайті Ендрю Генінена
 Російська лірика
 Фінська лірика

Гімни Росії
Articles with hAudio microformats